Геттон, Джеймс (1726—1797) — шотландский естествоиспытатель, геолог, физик и химик.
 Геттон — древний крупный ударный кратер в северном полушарии на обратной стороне Луны.